Магомедрасул Магомедалиевич Хасбулаев (род. 23 октября 1986, Махачкала, Дагестан СССР) — российский самбист и боец смешанных боевых искусств, действующий чемпион ACA в полулёгком весе. Ученик заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

Достижения и титулы

Смешанные единоборства 
  '''ACA
 Чемпион ACA в полулёгком весе (один раз).
 Победитель гран при Bellator в полулёгком весе.

Боевое самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо — ;
 Чемпионат Евразии по боевому самбо — ; 
 Чемпионат мира по боевому самбо — .

Статистика в ММА 

|-
|Победа
|align=center|34-8
|Рамазан Кишев
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|05 ноября 2021
|align=center|3
|align=center|4:59
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|33-8
|Фелипе Фроес
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACA 120: Фроес - Хасбулаев
|26 марта 2021
|align=center|4
|align=center|1:02
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|32-8
|Леван Макашвили
|Решением (единогласным)
|ACA 104: Гончаров - Вахаев
|21 февраля 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|31-8
|Алешандре Безерра
|Нокаутом (удары)
|ACA 100 Грозный
|04 октября 2019
|align=center|3
|align=center|1:27
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|30-8
|Мухамед Коков
|Решением (единогласным)
|ACA 94 Krasnodar
|30 марта 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|29-8
|Роберт Эмерсон
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 54 Dudaev vs. Taimanglo
|16 ноября 2018
|align=center|2
|align=center|1:57
|Бахрейн
|
|-
|Поражение
|align=center|28-8
|Салман Жамалдаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 48 Zhamaldaev vs. Khasbulaev 2
|04 мая 2018
|align=center|5
|align=center|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|28-7
|Фернандо Дуарте
|Сабмишном (удушение сзади)
|WFCA 44 Grozny Battle
|17 декабря 2017
|align=center|3
|align=center|2:55
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|27-7
|Джихад Юнусов
|Решением (единогласным)
|WFCA 41 Grozny Battle
|24 августа 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-7
|Дженайр да
|Нокаутом (удар)
|WFCA 38 Grozny Battle
|21 мая 2017
|align=center|2
|align=center|4:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|25-7
|Фернандо Виейра
|Техническим нокаутом (отказ от продолжения боя)
|WFCA 33 Grozny Battle
|04 февраля 2017
|align=center|3
|align=center|1:57
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-7
|Салман Жамалдаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 30 2016 WFC Akhmat Grand Prix Final
|04 октября 2016
|align=center|5
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|24-6
|Хункар Осмаев
|Решением (единогласным)
|WFCA 22 - Grand Prix Akhmat 
|22 мая 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-6
|Курт Холобау
|Решением (единогласным)
|WFCA 16 Grand Prix Akhmat 
|12 марта 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-6
|Эдуард Вартанян
|Решением (единогласным)
|ACB 27 - Dushanbe 
|20 декабря 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Душанбе, Таджикистан
|
|-
|Победа
|align=center|22-5
|Антонио Мэгно
|Сабмишном (удушение сзади)
|ACB 22 - St. Petersburg
|12 сентября 2015
|align=center|1
|align=center|1:39
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-5
|Майк Ричмен
|Решением (единогласным)
|Bellator MMA - Bellator 95
|04 апреля 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-5
|Марлон Сандро
|Техническим нокаутом (удары)
|Bellator MMA - Bellator 92
|07 марта 2013
|align=center|3
|align=center|2:38
|Темекьюла, США
|
|-
|Победа
|align=center|19-5
|Фабрисио де Ассис Коста да Сильва
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Bellator MMA - Bellator 88
|07 февраля 2013
|align=center|2
|align=center|1:15
|Джорджия, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Джош Палсифер
|Сабмишном (удушение сзади)
|BFC - Bellator Fighting Championships 79
|02 ноября 2012
|align=center|1
|align=center|3:30
|Онтарио, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Наиб Незам
|Техническим нокаутом (удары)
|BFC - Bellator Fighting Championships 76
|12 октября 2012
|align=center|1
|align=center|0:24
|Уинсор, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Алексей Назаров
|Решением (единогласным)
|League S-70  - Russian Championship Finals
|11 августа 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Али Багов
|Нокаутом (удар)
|League S-70 - Russian Championship Semifinals
|25 мая 2012
|align=center|2
|align=center|1:57
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-5
|Сергей Андреев
|Техническим нокаутом (удары)
|League S-70  - Russian Championship First Round
|22 декабря 2011
|align=center|1
|align=center|2:20
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5
|Магомед Джавадханов
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ProFC - Battle in the Caucasus
|22 октября 2011
|align=center|1
|align=center|1:14
|Хасавюрт, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|12-5
|Даниэль Вайхель
|Техническим сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 Challenge 23 - Guram vs. Grishin
|05 марта 2011
|align=center|1
|align=center|3:26
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-4
|Кшиштоф Вольский
|Сабмишном (скручивание пятки)
|Fight on the East - Poland vs. Ukraine
|23 января 2011
|align=center|1
|align=center|2:02
|Жешув, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|11-4
|Якуб Тангиев
|Техническим нокаутом (удары)
|ProFC - Union Nation Cup 10
|21 ноября 2010
|align=center|1
|align=center|4:20
|Ереван, Армения
|
|-
|Победа
|align=center|10-4
|Ярослав Франчук
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Selection Ukraine 2010 - Round 6
|06 ноября 2010
|align=center|1
|align=center|4:47
|Киев, Украина
|
|-
|Поражение
|align=center|9-4
|Иван Бухингер
|Сабмишном (удушение сзади)
|HG - Heroes Gate 2
|21 октября 2010
|align=center|2
|align=center|4:09
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Сергей Гречка
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Global - M-1 Ukraine Battle of Lions
|01 октября 2010
|align=center|1
|align=center|3:30
|Львов, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Кирилл Крикунов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Selection Ukraine 2010 - Clash of the Titans
|18 сентября 2010
|align=center|1
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Кирилл Крикунов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 Global - Battle on the Neva 4
|19 августа 2010
|align=center|1
|align=center|2:13
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-3
|Шамиль Завуров
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Finals
|22 июля 2010
|align=center|1
|align=center|3:16
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Радик Ибоян
|Сабмишном (рычаг локтя)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 3
|28 мая 2010
|align=center|1
|align=center|1:50
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
|Рашид Магомедов
|Решением (раздельным)
|M-1 Selection 2010 - Eastern Europe Round 2
|10 апреля 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Киев, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Владимир Папуша
|Сабмишном (скручивание пятки)
|ProFC - Union Nation Cup 5
|13 февраля 2010
|align=center|1
|align=center|2:03
|Нальчик, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2
|Давид Хачатрян
|Сабмишном (удушение сзади)
|ProFC - Union Nation Cup 3
|30 октября 2009
|align=center|2
|align=center|2:30
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
|Гаджи Джангишиев
|Сабмишном
|M-1 Challenge - 2009 Selections 7
|03 октября 2009
|align=center|1
|align=center|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|2-1
|Рашид Магомедов
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 5
|22 июля 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Рамзан Алгериев
|Сабмишном (замок ступни)
|PSFDC Pancration SFD Championship 2
|11 июня 2009
|align=center|1
|align=center|3:15
|Черкесск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Юсуп Магомедов
|Сабмишном (рычаг локтя)
|PSFDC - Pancration SFD Championship 1
|10 апреля 2009
|align=center|1
|align=center|3:15
|Черкесск, Россия
|

Примечания

Ссылки 
Профиль Магомедрасула Хасбулаева на сайте Fighttime.ru

Самбисты по алфавиту
Чемпионы России по боевому самбо
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана
Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы Absolute Championship Akhmat